(1823–1900), peintre et graveur italien ;
  (1909–1981), joueur de football italien ;
 Christian Astolfi (1958-), écrivain français ;
  (née en 1966), chanteuse, danseuse et actrice italienne ;
 Italo Astolfi (1917–2004), coureur cycliste italien ;
 Jean-Pierre Astolfi (1943–2009), universitaire français ;
  (fl. 1817–1846), danseur, chorégraphe et compositeur italien ;
  (né en 1959), cavalier () espagnol ;
  (1928–2010), femme politique italienne.

Étymologie 
Ce nom de famille d'origine italienne dérive du prénom italien désuet Astolfo, lui-même dérivé de l'anthroponyme germanique (H)aistulf, composé de l'élément (h)aist (proto-germanique : *haifstiz), « violence, véhémence », suivi de l'élément ulf (proto-germanique : *wulfaz), « loup », et qui fut notamment le nom d'un roi lombard du , Aistolf (en ).

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien